Réserve indienne peut désigner :
 une réserve indienne, un territoire des États-Unis réservé aux Amérindiens et géré par le Bureau des affaires indiennes ;
 une réserve indienne, un territoire du Canada réservé aux Premières Nations et défini par la loi sur les Indiens.

Voir aussi 
 Territoire indigène au Brésil